У Одеській області на 1 січня 2022 року нараховувалось 1174 населених пункта — (міських — 52, сільських — 1122): 19 міст, 33 смт, 23 селища і 1099 сіл, які знаходяться у 7 районах на території 91 територіальної громади.

За кількістю населених пунктів Одеська область посідає 12 місце серед усіх областей України та АР Крим, за кількістю міст — 6, за кількістю міських населених пунктів — 9, за кількістю сільських населених пунктів — 11. 

Найбільший за кількістю населення та площею населений пункт — місто Одеса, яке є адміністративним центром області, а також Одеського району. 

Одеська область є першою серед областей України за кількістю великих сіл країни. Найбільші села області (більше 5 тис. осіб) за переписом 2001 року: Нерубайське, Дачне, Усатове, Випасне, Великий Дальник, Шабо, Кубей, Фонтанка, Маяки, Шевченкове, Зоря, Озерне, Старокозаче, Плахтіївка, Троїцьке, Городнє. 

|}

Кольором виділені адмінцентри територіальних громад.

Див. також 

 Адміністративний устрій Одеської області
 Список територіальних громад Одеської області
 Міста Одеської області

Примітки 

 
Одеська область